

Noms

O'Neill peut être :

Anthroponymie 
 O'Neill, un patronyme
 O'Neill, un prénom en Jamaïque
Baron O'Neill, Titre dans la pairie du Royaume-Uni
Comte O'Neill, Titre dans la pairie d'Irlande
P. O'Neill, un pseudonyme utilisé dans les déclarations de l'IRA

Entreprises et marques 
Sandler O'Neill and Partners, banque d'affaires basée à New York City qui perdit 67 employés lors des attentats du 11 septembre 2001
O'Neill, fabricant de vêtements de sport nautique, fondé par le surfeur Jack O'Neill
O'Neil's, une ancienne chaîne de grands magasins basée à Akron, Ohio, États-Unis

Autres
 O'Neill, film américain réalisé par Sidney Olcott et sorti en 1912
 Amelia Lópes O'Neill, film chilien sorti en 1991
Vaisseaux de classe O'Neill, vaisseaux spatiaux dans la série télévisée Stargate SG-1
Cylindre O'Neill, un design d'habitat spatial proposé par Gerard O'Neill
Tip O'Neill Award, prix de baseball canadien, baptisé en l'honneur de Tip O'Neill (joueur de baseball)
O'Neill Sebastian Inlet Pro, compétition de surf

Personnalités

Patronyme

Aiden O'Neill (1998-), footballeur australien
Alexandre O'Neill (1924-1986), poète portugais d'origine irlandaise,
Amy O'Neill (1971-), actrice américaine, 
Ana María O'Neill (1894–1981), militante porto-ricaine
Andrew O'Neill (1979-), comédien britannique,
 Armand O'Neill (1833-1896), général de division français
Arthur O'Neill (1876-1914), premier parlementaire britannique tué au front durant la Première Guerre mondiale
Barbara O'Neil (1910-1980), actrice américaine
Billy O'Neill (1878-1955), joueur de rugby gallois
Brittany O'Neil (1971-), actrice pornographique britannique
, homme politique américain
Colette O'Neil, actrice britannique à la télévision
Con O'Neill (1966-), acteur britannique au théâtre
Conn O'Neill, premier duc de Tyrone (environ 1480–1559)
Dan O'Neill (1942-), auteur de bandes dessinées américain
Daria O'Neill (1971-), personnalité de la radio et de la télévision américaine
Darren O'Neill (1985), boxeur irlandais
Dick O'Neill (1928-1998), acteur américain,
Eamon O'Neill, lutteur professionnel irlandais
Eamonn O'Neill (Irlande) (mort en 1954), homme politique irlandais
Ed O'Neill (1946-), acteur américain
Eliza O'Neill (1791–1872), actrice irlandaise
Elizabeth O'Neill Verner (1883–1979), artiste américaine
Ella O'Neill (), mère d’Eugene O'Neill et épouse de James O'Neill
Eoghan O'Neill (19?-), bassiste irlandais.
Eric O'Neill, agent du FBI ayant servi de modèle pour le film Agent double sorti en 2007,
Eugene O'Neill (1888–1953), dramaturge américain, prix Nobel et Pulitzer
F.J. O'Neill (19?-), homme d'affaires américain
Fabián O'Neill (1973-2022), footballeur uruguayen, milieu de terrain
Felim O'Neill de Kinard (?-1652), meneur de la rébellion irlandaise de 1641
Francis O'Neill (1848–1936), spécialiste de musique traditionnelle irlandaise
Franck O'Neill (18?-1975) acteur de cinéma
Gerard O'Neill (1927–1992), physicien américain et pionnier de l'espace
Harry O'Neill (1917-1945), joueur de baseball professionnel américain
Henry Nelson O'Neil (1817–1880), peintre historique britannique et écrivain mineur de l'époque victorienne
Henry O'Neill (1891–1961), acteur au cinéma
 (1611–1660), combattant irlandais dans les Guerres confédérées irlandaises
 (), rebelle irlandais, noble, et brigand
Hugh O'Neill, 1er baron Rathcavan (1883–1982), homme politique d'Irlande du Nord
Hugh O'Neill,  de Tyrone (vers 1540–1616), le grand O'Neill, meneur de la Guerre de Neuf ans en Irlande 
Jack O'Neill (1873–1935), joueur de baseball irlando-américain
Jack O'Neill (1923-2017), surfeur et fondateur de la marque éponyme d'articles de sport nautique.
James O'Neill (1849–1920), acteur irlandais-américain
 (1819–1882), homme politique de Nouvelle-Zélande
Jamie O'Neill (1962-), écrivain irlandais
Jasmine O'Neill, femme muette et autiste, militante pour les droits des autistes
Jean O'Neill (1737-1802), général de brigade sous Napoléon
Jean O'Neill (1915-2008), botaniste et horticultrice anglaise
Jeff O'Neill (1976-), joueur de hockey canadian NHL 
Jennifer O'Neill (1948-), actrice et auteur américaine
Jerry O'Neil (1956), pilote de course américain NASCAR 
Jerry O'Neill (1968-), artiste et écrivain né américain
Jim O'Neill (1957-), économiste anglais
Jimme O'Neill (19?-), chanteur et leader du groupe The Silencers
John J. O'Neill, journaliste, prix Pulitzer en 1937
John O'Neill, gérant de groupes sportifs australien
John O'Neill, éditeur d'un magazine de science-fiction
John O'Neill (1943–1999), joueur de rugby australien
John O'Neill (1897–1942), militaire écossais, décoré de la Victoria Cross
John O'Neill (1946-), militaire et homme politique américain
John O'Neill (1958-), footballeur nord-irlandais
John P. O'Neill (1952–2001), expert anti-terroriste américain
Jonjo O'Neill (1953-), jockey irlandais
Joseph O'Neill (1964-), romancier irlandais
Justin O'Neill (1991-), joueur de rugby à XIII australien
Kay O'Neill (19?-), autrice de bande dessinée néo-zélandaise
Keith O'Neill, footballeur irlandais
Kevin O'Neill (1957-), entraîneur américain de basket
Kevin O'Neill (1953-), dessinateur de bande dessinée britannique
Kevin O'Neill, footballeur écossais
Kevin O'Neill (1982-), joueur de rugby à XV international néo-zélandais
Linda O'Neil (1974), mannequin et actrice américaine
Louis O'Neill (1925-2018), théologien, philosophe et homme politique québécois
Maire O'Neill (née Mary Allgood, 1885–1952), actrice irlandaise au théâtre et au cinéma
Margaret O'Neill Eaton (1799–1879), personne impliquée dans l'Affaire Petticoat
Mark O'Neill (1975-), joueur de rugby australien
Martin O'Neill (baron O'Neill de Clackmannan) (1945-2020), homme politique écossais
Martin O'Neill (1952-), directeur de club et ancien footballeur d'Irlande du Nord
Mary Devenport O'Neill (1879–1967), poète et dramaturge irlandaise
Melissa O'Neil (1988-), chanteuse canadienne
Merlin O'Neill (1898–1981), septième commandant des garde-côtes des États-Unis
Michael O'Neill (1947-), acteur américain
Michael O'Neill, éducateur américain
Michael O'Neill (1969-), footballeur nord-irlandais
Michelle O'Neill (1978- ), arbitre irlandaise de football 
Mike O'Neill (1877–1959), joueur de baseball irlando-américain
Mike O'Neill, chanteur et compositeur canadien 
Mildred O'Neill (1914–2003), épouse de Tip O'Neill
Morgan O'Neill (1973-), réalisateur et acteur australien
Nathan O'Neill (1974-), cycliste australien
Norm O'Neill (1937-2008), joueur de criket australien
Norman O'Neill (1875-1934), compositeur irlandais et britannique pour le théâtre
Onora Sylvia O'Neill, baronne O'Neill de Bengarve (1941-), membre de la Chambre des Lords britannique, philosophe
Oona O'Neill (1925–1991), fille d’Eugene O'Neill
Owen Roe O'Neill (vers 1590–1649), chef de l'armée irlandaise d'Ulster pendant les Guerres confédérées irlandaises
Pat O'Neill (1939-), producteur de film américain
Patrick O'Neill (), combattant irlandais et premier comte de Tyrone
Paul O'Neill (1963-), joueur de baseball américain
Paul O'Neill (1928-), historien canadien
Paul O'Neill, pilote de course irlando-britannique
Paul O'Neill (1935-2020),  du Trésor des États-Unis
Pauline O'Neill, première présidente du collège Saint Mary de Notre Dame, Indiana
Peter O'Neill (1965-), homme politique de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Phelim Caoch O'Neill (), prince de Cenél nEógain
Robert O'Neill, (né vers 1976), militaire et consultant-conférencier américain.
Robin O'Neill, (1958-) ingénieur informatique américain
Rose O'Neill (1874–1944), écrivain et dessinateur américain 
Sarah Jane O'Neill (19?-), actrice britannique
Séamus Ó Néill (1910–1986), écrivain irlandais
Seán O'Neill (1938-), footballeur gaélique irlandais
Shane J. O'Neill (1990-), skateur
Shane O'Neill,  baron O'Neill (1907-1944), militaire britannique
Shane Edward O'Neill (1993-), footballeur américain
Shane O'Neill (vers 1530–1567), chef irlandais du clan O'Neill en Ulster
Simon O'Neill (1971-), chanteur d'opéra international
Stephen O'Neill, footballeur gaélique irlandais
Steve O'Neill (1891–1962), directeur, entraîneur et joueur de baseball américain
Susie O'Neill (1973-), nageuse australienne, médaille d'or olympique
Terence O'Neill (1914–1990),  ministre d'Irlande du Nord
Teresa O'Neill (1961-), pair à vie britannique
Terry O'Neill (1948-), karatéka britannique
Terry O'Neill (1938-2019), photographe de mode britannique

Thomas P. O'Neill, historien irlandais
Tip O'Neill (1858–1915), joueur de baseball canadien
Tip O'Neill (Thomas Phillip O'Neill, 1912–1994), homme politique américain
Tirlough Brassileagh O'Neill (), seigneur de Glenaule, fils de Phelim Caoch O'Neill
Tom O'Neill, enseignant et CEO de Parsons Brinckerhoff
Tony O'Neill (1978-), écrivain anglais
Turlough Luineach O'Neill (vers 1530–1595), comte de Clan-connell, roi de Tyrone
Ward O'Neill (1951-), dessinateur australien.
Wes O'Neill (1986-), joueur de hockey sur glace canadien
William O'Neill, juriste et juge américain
William O'Neill (1930–2007), homme politique américain
 (1916–1978), homme politique américain
 Willie O'Neill (1940-2011), footballeur écossais.
Yvonne O'Neill (1936-), femme politique canadienne

Pseudonyme

Moira O'Neill (pseudonyme d'Agnes Shakespeare Higginson, 1864–1955), poétesse irlando-canadienne
Sir William Johnson appelé O'Neil of the Fews

Personnages de fiction 
Connor O'Neill, personnage dans la comédie musicale australienne Les Voisins (Neighbours)
Jack O'Neill, personnage du film et de la série télévisée Stargate
Lieutenant Tim O'Neill, personnage de SeaQuest, police des mers, joué par Ted Raimi.
Timothy O'Neill, personnage de la série d'animation Daria de MTV

Différents endroits

 O'Neill (Nebraska), 
 O'Neil (Floride),
 O'Neill Collegiate and Vocational Institute, école à Oshawa (Ontario)
 O'Neill Hall (University of Notre Dame), résidence des étudiants à l'Université de Notre Dame à Notre Dame (Indiana)
 O’Neill House Office Building, former Congressional Office Building in Washington D.C., named after Tip O'Neill
 Eugene O'Neill Theatre, un théâtre de Broadway nommé d'après Eugene O'Neill
 Eugene O'Neill National Historic Site, ancienne résidence de Eugene O'Neill
 La Buckey O'Neill Cabin, cabane américaine située à Grand Canyon Village, dans le comté de Coconino (Arizona), inscrite au Registre national des lieux historiques

Voir aussi
Mac Neill 
Homonymie de localités aux États-Unis
Histoire de l'Irlande
Noblesse irlandaise
Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais